Peter von Danzig ist der Name folgender Schiffe:

 Peter von Danzig (1462), Kraweel im Ostseeraum
 Peter von Danzig (Schiff, 1936), Segelyacht 
 Peter von Danzig (Schiff, 1992), Hochseeyacht

Peter von Danzig (Peter von Dancksg) bezeichnet:
 einen Fechtmeister des 15. Jahrhunderts († vor 1460)